Catherine Martin peut désigner :
 Catherine Martin (1958-), une réalisatrice québécoise ;
 Catherine Martin (1965-), une architecte-décoratrice australienne ;
 Catherine Martin (1972-), une députée irlandaise.